Pierre Lemonnier (1675-1757), philosophe et mathématicien français ;
 Pierre Lemonnier (1715-1799), astronome français ;
 Pierre Lemonnier (1948- ), ethnologue et anthropologue français ;
 Pierre Lemonnier (1926-2002), concepteur-rédacteur français ;
 Pierre Lemonnier (1993-), footballeur français.